Асакура Удзікаґе — самурайський полководець 14 століття, син Асакура Такакаґе старшого, 3-й голова роду Асакура.
 Асакура Удзікаґе — самурайський полководець 15 століття, син Асакура Такакаґе молодшого, 8-й голова роду Асакура.

Асакура